Barbro Andersson kan syfta på:

 Barbro Andersson (översättare) (1937–2021), svensk översättare från italienska och rumänska
 Barbro Andersson Öhrn (född 1945), svensk socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot 1988–1991 och 1994–2002
 Barbro Andersson (konstnär) (född 1948), svensk målare och grafiker